Юрий Матросов:
 Матросов, Юрий Иванович (род. 1937) — советский и российский учёный-металлург и металловед.
 Матросов, Юрий Петрович (род. 1947) — советский и российский живописец, театральный художник и дизайнер.